Lan ali LAN je lahko:

 Lan, kulturna rastlina iz družine lanovk
 Lan (ime) - moško osebno ime
 LAN, kratica za lokalno omrežje (iz angleškega Local Area Network), tip računalniškega omrežja